Synarsis är ett släkte av steklar. Synarsis ingår i familjen pysslingsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pysslingsteklar
Synarsis